A Equipe Japonesa da Copa Davis representa o Japão na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Federação Japonesa de Tênis/日本テニス協会. A equipe foi finalista do torneio em 1921.

Time atual

Equipe de 2013:
Kei Nishikori
Go Soeda
Yuichi Sugita
Tatsuma Ito

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas

  DavisCup.com (equipe japonesa)

Japão
Tênis do Japão